Krzysztof Jaworski (ur. 1960) – polski muzyk rockowy
 Krzysztof Jaworski (ur. 1966) – polski poeta
 Krzysztof Jaworski (ur. 1961) – polski polityk
 Krzysztof Jaworski (ur. 1966) – kontradmirał Marynarki Wojennej